Rhoimetalkes ist der Familienname folgender Personen:

 Rhoimetalkes I., König von Thrakien vor 16 v. Chr. bis vor 14 n. Chr.
 Rhoimetalkes II., König von Thrakien 18 bis 38
 Rhoimetalkes III., König von Thrakien 38 bis 46
 Tiberius Iulius Rhoimetalkes, König des Bosporanischen Reiches 132/133 bis 153/154